Синускоп — ультразвуковой прибор, применяемый в отоларингологии для оценки состояния лобной и гайморовой пазух. В основу современного устройства заложен ультразвуковой принцип — прибор генерирует УЗ волны и после их отражения от границ тканей с разной плотностью анализирует параметры отражённой ультразвуковой волны и представляет данные на дисплее в удобной для восприятия графической форме.

Принцип действия:

Прибор посылает импульс ультразвуковой энергии и принимает отраженную энергию, работая по принципу эхолота. Если полость пазухи заполнена только воздухом, то отражение сигнала происходит только от её костной стенки.

Если в полости пазухи находится жидкость, отражение сигнала происходит также и от жидкости. Отраженный сигнал преобразуется в электрический сигнал и отображается на дисплее прибора. Дисплей показывает расстояние между отражающими слоями и их плотность на точечной матрице в виде графика кривой, либо в виде диаграммного столбца. Глубина зондирования от 0,5 см до 8 см
 стационарные компьютерные;
 переносные (портативные, в медицинской сумке);
 настольные.

Все устройства нового поколения компактны и удобны в применении, создают диагностическую картину всего за 1-2 минуты, до 6-8 часов работают в автономном режиме (на аккумуляторах).
Безопасность и информативность метода позволяет использовать его в обследовании беременных и детей до трёх лет.

Примечания 

Эндоскопы
Оториноларингология